San Mango steht für:

 San Mango d’Aquino, eine Gemeinde in der italienischen Provinz Catanzaro, Region Kalabrien
 San Mango Piemonte, eine italienische Gemeinde in der Provinz Salerno in der Region Kampanien
 San Mango sul Calore, eine italienische Gemeinde in der Provinz Avellino in der Region Kampanien